Bittmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Bittmann (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Landtag Steiermark
 Erwin Bittmann (* 1928), österreichischer Ruderer
 Felix Bittmann (* 1960), Direktor des Niedersächsischen Instituts für historische Küstenforschung
 Hans Bittmann (1905–1997), österreichischer Film-Tontechniker
 Ignaz Bittmann (1851–1913), Lieferant für Kinder-Garderobe und Betreiber einer Wäsche-Fabrik
 Karl Bittmann (1851–1936), deutscher Chemiker und Sozialpolitiker
 Klemens Bittmann (* 1977), österreichischer Geiger und Mandolaspieler
 Richard Bittmann (1895–1944), deutscher römisch-katholischer Steuerberater und Märtyrer

Siehe auch:
 Bitman
 Bittman